Ю́нтунен () — финская фамилия. Известные носители:

 Юнтунен, Кертту Карловна (1924—1994) — советский переводчик, публицист, Заслуженный работник культуры Республики Карелия.
 Юнтунен, Олег Сулович (1948—2005) — российский живописец, пейзажист, график, заслуженный художник Российской Федерации.
 Юнтунен, Суло Хейккиевич (1915—1980) — советский живописец, пейзажист, график, Народный художник СССР.